Le Bosson steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bluffy im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bogève im Département Haute-Savoie, Frankreich